Остапенко () — посёлок в Каховском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 114 человек. Почтовый индекс — 74851. Телефонный код — 5536. Код КОАТУУ — 6523580702.

Местный совет 
74851, Херсонская обл., Каховский р-н, пос. Волынское, ул. Ленина, 25

Ссылки 
 Остапенко на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Каховского района